Nebo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nebo Township (McDowell County, North Carolina)
 Nebo Township (Bowman County, North Dakota)